Chinese Volleyball League 2012-2013 – torneo di pallavolo femminile
 Chinese Volleyball League 2012-2013 – torneo di pallavolo maschile